Huidong Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huidong Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Huidong Xian (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar